Příjmení Kotalík nosí více různých osobností:

Aleš Kotalík (1978) – český hokejista
František Kotalík (1917–1993) – český římskokatolický teolog, profesor UK
Jana Kotalíková (1984) – česká manažerka, úřednice a tisková mluvčí, vedoucí Úřadu vlády ČR
Jiří Kotalík (1920–1996) – český historik umění, ředitel Národní galerie v letech 1967–1990, otec Jiřího T. Kotalíka
Jiří T. Kotalík (1951–2020) – český historik umění, rektor AVU, syn Jiřího Kotalíka staršího
Patricie Kotalíková (1972) – česká lékařka a politička
Václav Kotalík (1835–1893) – český právník a politik z Písecka, poslanec zemského sněmu